Esistono due comuni francesi con questo nome

Longvilliers – Passo di Calais
Longvilliers – Yvelines